Сена́тская пло́щадь — название площадей в различных населённых пунктах:

 Сенатская площадь (порт. Largo do Senado) — площадь в Макао.
 Сенатская площадь — площадь в Москве.
 Сенатская площадь — площадь в Санкт-Петербурге.
 Сенатская площадь — площадь в Хельсинки.